Cottier ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Cottier (1943–2006), Schweizer Politiker (CVP)
 Damien Cottier (* 1975), Schweizer Politiker und Nationalrat (FDP)
 Georges Cottier OP (1922–2016), Schweizer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Marius Cottier (1937–2019), Schweizer Politiker (CVP)
 Michelle Cottier (* 1973), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Thomas Cottier (* 1950), Schweizer Wirtschaftsrechtler 

Cottier ist der Name folgender Orte:
 Cottier, frühere Ortschaft in der heutigen Gemeinde Mercey-le-Grand im Département Doubs, Frankreich